

Patronymes 

 Adélaïde Prévost (1755-1844) : salonnière française, par mariage Madame de la Briche, d'après le château de la Briche à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
 André Briche (1762- ?) : homme politique français
 André Louis Elisabeth Marie Briche (1772-1825) : général de la Révolution française et de l'Empire
 Mélanie Briche (1975- ) : joueuse de football française

Toponymes 

 Fort de la Briche : un des forts détachés de l'enceinte de Thiers dans la Seine-Saint-Denis
 Souzy-la-Briche : commune de l'Essonne
 Château de Souzy-la-Briche : résidence de villégiature de la République française
 Ferme de la Briche : à Rillé (Indre-et-Loire)